Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН (ИВПС КарНЦ РАН) — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Карельского научного центра Российской академии наук, расположен в городе Петрозаводске.

История 
Отдел водных проблем Карело-Финской научно-исследовательской базы Академии наук СССР был создан в январе 1946 года под руководством гидроэнергетика С. В. Григорьева. В 1949 году научно-исследовательская база была преобразована в Карело-Финский филиал АН СССР, который был упразднён в 1963 году, а в 1967 году вновь восстановлен. В разные годы отдел водных проблем возглавляли И. М. Нестеренко и В. А. Фрейдлинг.

В 1991 году отдел водных проблем Карельского филиала АН СССР получил статус института с современным названием. Первым директором института был назначен заведующий отделом водных проблем д.г.н. Н. Н. Филатов.

Научные направления 
Основными направлениями исследований согласно Уставу института являются:
оценка состояния водных ресурсов и водно-экологического потенциала территории и развитие научных основ управления водными ресурсами Европейского Севера России, включая их охрану, использование и восстановление;
выявление фундаментальных закономерностей функционирования озерно-речных систем и их изменчивости под влиянием природных и антропогенных факторов;
научное совершенствование методов управления водными ресурсами и прогнозирования их изменений;
анализ устойчивости водных объектов к антропогенным воздействиям (целлюлозно-бумажной, металлургической и горнодобывающей промышленности, лесных вырубок, сельскохозяйственной и лесной мелиорации, нефтяных и газовых промыслов) в условиях Европейского Севера России.
В составе ИВПС КарНЦ РАН пять лабораторий (географии и гидрологии, гидрофизики, гидробиологии, гидрохимии и гидрогеологии, палеолимнологии), всего около 70 сотрудников. Имеется научно-исследовательское судно (НИС) «Эколог» 1988 года постройки, полевая база на озере Вендюрское.

Директоры института 
 Николай Николаевич Филатов — (1991—2013)
 Дмитрий Александрович Субетто — (2013—2018)
 Николай Николаевич Филатов — (2018 —2020)
 Назарова, Лариса Евгеньевна (и.о.) — c 2021 года

Примечания

Литература 
 Институт водных проблем Севера: История создания и пути развития. — Петрозаводск: Б. и., 1998. — 53 с.: ил.
 Учёные Карельского научного центра Российской академии наук: Биографический словарь / Отв. ред. И. М. Нестеренко, А. И. Слабунов. — Петрозаводск, 1999 ISBN 5-88741-015-9
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А—Й. — Петрозаводск, 2007. — 400 с. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1) — С. 373 (ИВПС)

Ссылки 
 http://water.krc.karelia.ru/ 

Институты РАН
Карельский научный центр РАН